

События 
 Консул имп. Зенон (III раз).
 Против Зенона восстал Маркиан, сын Антемия, женатый на Леонтии, младшей дочери Льва Макеллы. Около императорского дворца произошла схватка. Маркиан был выдан сообщниками. Его с женой постригли и сослали в Тарс Киликийский.
 Поход Теодориха в Грецию.
 Киданьский хан стал данником Тоба-Вэй.
 Низвержение династии Сун и установление династии Ци (479-502). Императором стал Гао-ди (479-482).
 31 мая 479 года Лю Чжунь отрёкся от престола в пользу Сяо Даочэна, что прекратило существование империи Лю Сун.
 3 июля 479 года начала существование династия Южная Ци.

Скончались 
 Император Юряку — 21-й император Японии.
 Шунь-ди (Лю Сун) — последний император южнокитайской империи Сун.

См. также